Râul Izvorul Alb se poate referi la:

 Râul Izvorul Alb - afluent al râului Asău
 Izvorul Alb - afluent al Bistra Mărului
 Râul Izvorul Alb - afluent al râului Bistrița 
 Izvorul Alb - afluent al Cracăul Alb
 Râul Izvorul Alb - afluent al râului Dorna, județul Suceava
 Râul Izvorul Alb - afluent al Lăpuș
 Râul Izvorul Alb - afluent al râului Moldova
 Râul Izvorul Alb - afluent al Râușor
 Râul Izvorul Alb - afluent al râului Uz

Vezi și 
 Râul Alb (dezambiguizare)